Edenville ist der Name mehrerer Orte:

 in den Vereinigten Staaten
 Edenville (Michigan)
 Edenville (New York)
 Edenville (Ohio)
 Edenville (Pennsylvania)
 Edenville Township (Michigan)

 in Südafrika
 Edenville (Südafrika)